Hellegraben ist der Name von Fließgewässern:

 Hellegraben, linker Hauptstrang-Oberlauf der Karpke zur Afte oberhalb Fürstenberg (Bad Wünnenberg), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Hellegraben (Ems) – zwei Zuflüsse der Ems, bei Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Hellegraben (Ems; rechtsseitig), rechter Zufluss
 Hellegraben (Ems; linksseitig), linker Zufluss
 Hellegraben (Helmerte), linker Zufluss der Helmerte (zur Nethe) in Helmern (Willebadessen), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hellegraben (Odeborn) (Hellebach), linker Zufluss der Odeborn nahe Girkhausen (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hellegraben (Weser), rechter Zufluss der Weser zwischen Holzminden und Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Siehe auch:
 Helbach (Begriffsklärung)
 Hellbach (Begriffsklärung)
 Helle (Begriffsklärung)
 Hellebach
 Hellgraben